Sioli ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Sioli (1852–1922), deutscher Psychiater
 Francesco Sioli (1878–1958), deutscher Theaterintendant italienischer Abstammung
 Franz Sioli (1882–1949), deutscher Psychiater und Hochschullehrer
 Harald Sioli (1910–2004), deutscher Begründer der Tropenökologie und Wissenschaftliches Mitglied des früheren Max-Planck-Institutes für Limnologie